Вейккауслига 2001 () — 71-й сезон чемпионата Финляндии с момента его основания. Титул чемпиона не смог защитить клуб «Хака».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2001
Финляндия
Спорт в Финляндии в 2001 году